Красный — посёлок в Чернышковском районе Волгоградской области. Входит в состав Красноярского сельского поселения.

География

Улицы

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Чернышковского района